Dawung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dawung, Sambirejo, by, 
 Dawung, Ngawi, by, 
 Dawung, Jenar, by, 
 Dawung, Karanganyar, by, 
 Dawung, Kediri, by, 
 Dawung, Tuban, by, 
 Dawung, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar